Открытый чемпионат Ташкента 2007 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах.

Турнир-2007 является 9-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к 4-й категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Ташкенте с 1 по 7 октября 2007 года. Турнир входил в завершающую сезон азиатскую серию соревнований, проходившую после US Open.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Виктория Азаренко (№ 35 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Полин Пармантье побеждает в своём дебютном финале на турнирах ассоциации.
 Виктория Азаренко уступает оба своих финала на турнирах ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Екатерина Деголевич побеждает в своём дебютном финале на турнирах ассоциации.
 Анастасия Екимова побеждает в обоих своих финалах турниров ассоциации.

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль на сайте WTA

См. также 
 Открытый чемпионат Ташкента
 WTA Тур 2007
 Серия турниров 4-й категории WTA
 Портал: Теннис

Узбекистан
Спорт в Узбекистане в 2007 году
Октябрь 2007 года
2007